Фетіда — грецька богиня
 17 Фетіда — астероїд у Сонячній системі

Див. також 

 Тефія
 Тетіс